Telesphoros (altgr. Τελέσφορος, lat. Telesphorus) steht für:
 Telesphoros (Antigonide), († nach 312 v. Chr.) ein makedonischer Feldherr
 Telesphoros (Mythologie), eine griechische Heilgottheit

Telesphorus:
 Telesphorus († 136 oder 137), Bischof von Rom
 Telesphorus von Cosenza (14. Jahrhundert), eschatologischer Autor